Feeling signifie sentiment en anglais.

Titres 

 Feeling est le deuxième maxi-single de Leila sorti en 1998 ;
 Feeling Good ;
 Feeling (2021) est un court-métrage français.

Patronyme 

 Durbin Feeling (1946-2020), linguiste cherokee américain.

Autres 
 Feeling B est un groupe de punk rock allemand.

Voir aussi